Weinberghöhle steht für:
 Weinberghöhle (Velden) (D 137), Tropfsteinhöhle im Landkreis Nürnberger Land, siehe Liste von Höhlen in der Fränkischen Alb
 Mauerner Höhlen, auch Weinberghöhlen von Mauern